Иргизла () — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 1026 км по левому берегу реки Белая. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна 181 км².

Имеет левый приток — реку Сияк.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от водомерного поста Арский Камень до Юмагузинского гидроузла, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200212111100017577.

Примечания 

Притоки Белой (приток Камы)
Реки Башкортостана